Grift heißen:

geographische Objekte:
 Grift (Gemeinde St. Peter in der Au), Ort bei St. Peter in der Au, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Grift (Dondert), Kanal in Geldern, Nordrhein-Westfalen (Teil der Fossa Eugeniana)

Personen:
 Evert Grift (1922–2009), niederländischer Radsportler 
 Henk van der Grift (* 1935), niederländischer Eisschnellläufer